Міста Джибуті () — список найбільших населених пунктів держави Джибуті. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Джибуті є 12 міст з чисельністю понад 1000 осіб.

Список міст Джибуті

Інші міста 
 Ассамо
 Балх
 Лойада
 Ранда
 Хор-Ангар

Джерела

Посилання 

 Site Officiel de la République de Djibouti
 Адміністративний поділ Джибуті з картою (PDF; 189 kB)
 World Gazetteer — населення міст Джибуті

 

 
Джибуті